Cáceres kan som auktorsförkortning betyda:

 Marcela E. da S. Cáceres
 Eduardo J. Cáceres

Robotskapade auktorsförkortningar